Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale de l’Intercession ou cathédrale de l’Intercession-de-la-Vierge en référence à la fête de l’Intercession de la Mère de Dieu :
 la cathédrale de l’Intercession-de-la-Vierge de Chakhty en Russie ;
 la cathédrale de l’Intercession de Krasnoïarsk en Russie ;
 la cathédrale Saint-Basile-le-Bienheureux de Moscou en Russie peut aussi être nommée « cathédrale de l’Intercession-de-la-Vierge » ;
 la cathédrale de l’Intercession de Sébastopol en Russie.

Voir aussi 
 Liste des cathédrales
 

Intercession
~